Додоши могу бити:

 Додоши (Цетиње), насељено мјесто у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Додоши (Петриња), насељено мјесто града Петриње, Банија, Република Хрватска